Cotacachi kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Cotacachi (ort), Imbabura, 
 Cotacachi (berg), Imbabura, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar